La Batalla de Tindaris va ser una batalla naval de la Primera Guerra Púnica, que va tenir lloc a Tindaris l'any 257 aC Tindaris era una ciutat de Sicília fundada com una colònia grega al 396 aC localitzada al Golf de Patti, a la Mar Tirrena.

Hieró II, el tirà de Siracusa, va permetre als cartaginesos establir una base militar a Tindaris, però després d'aquesta batalla que va passar a les aigües entre Tindaris i les Illes Eòlies, amb el cònsol Gai Atili Règul Serrà en el comandament de la flota romana, la ciutat va caure en mans de Roma i el tirà Hieró II es va convertir en un fidel aliat de Roma.

Després d'aquesta victòria la va seguir la Batalla del Cap Ecnomus.

Batalla 
La flota romana d'Atili Règul estava ancorada quan de sobte albiraren les naus de la flota púnica, aparentment navegant sense ordre ni formació. La flota romana s'estima en unes 150 naus, amb el vaixell del rei Pirros, capturat a Annibal en la  Batalla de Miles, com a vaixell insígnia. L'almirall cartaginès era  Amílcar, que més tard comandaria als púnics a la Batalla del Cap Ecnomus, i la seva flota era de la mateixa mida que la romana.

Règul considerà que els cartaginesos no estaven preparats per la batalla i va salpar, precipitadament, amb una avantguarda de 10 naus per donar el primer cop. Però els cartaginesos reaccionaren amb rapidesa i Amílcar organitzà la seva flota, contraatacant i superant a Règul en nombre. Amb suficient espai per maniobrar, aviat envoltaren el petit esquadró romà i una rere l'altra, enfonsaren fins a nou embarcacions romanes. Règul va poder escapar gràcies a una constant maniobra evasiva fins que finalment aparegué el gruix de la flota romana en perfecta formació, carregant contra la flota cartaginesa.

L'atac romà els va permetre capturar deu naus de l'enemic i enfonsar vuit més, provocant que Amílcar ordenés la retirada.

Batalles de la Primera Guerra Púnica
Victòries romanes